Morazán steht für

 Departamento Morazán, Departamento in El Salvador
 Departamento Francisco Morazán, Departamento in Honduras
 Estadio Francisco Morazán, Fußballstadion in San Pedro Sula in Honduras
 Puerto Morazán, Gemeinde in Nicaragua
 Morazán (El Progreso), Municipio im Departamento El Progreso in Guatemala

Morazán ist der Name von
 José Francisco Morazán Quezada (1792–1842), ehemaliger Präsident der Zentralamerikanischen Konföderation